Джеймс «Джим» Тёрнер Брюэр (; родился , Мейвуд, штат Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист, родной дядя Дока Риверса.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Миннесотском университете, в 1973 году был выбран на драфте НБА под 2-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команды «Детройт Пистонс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Форд/Джолликоломбани Канту». Всего в НБА провёл 9 сезонов. В сезоне 1981/1982 годов Брюэр стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс». Два раза включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1976—1977). Два раза становился чемпионом Евролиги (1982—1983) в составе Канту. Один раз включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA (1973). Всего за карьеру в НБА сыграл 703 игры, в которых набрал 4099 очков (в среднем 5,8 за игру), сделал 4458 подборов, 1038 передач, 556 перехватов и 510 блок-шотов.

В 1972 году выиграл в составе сборной США серебряные медали Летних Олимпийских игр в Мюнхене.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (баскетбол)
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки БК «Канту»